Esport: Liga Deportiva Universitaria de Quito
 Esport: Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo
 Esport: Liga Deportiva Universitaria de Loja